Дзуцев:

 Дзуцев, Константин Хазбиевич (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.
 Дзуцев, Руслан Тамерланович (род. 1984) — российский футболист.

См. также 
 Дзуцева